Annabella Vermeulen is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze was voor het eerst te zien op 10 december 2007 en verliet de serie op 20 mei 2011.

Annabella Vermeulen was een meisje dat van seizoen 1 t/m 3 in de onderbouw zat en in seizoen 4 in de bovenbouw. Iets later in seizoen 1 werd ze geïntroduceerd als een kattig, eigenwijs en wat vals meisje. Weinig mensen mochten haar, vanwege haar sluwe omgang met mensen en het feit dat ze alles wat ze wilde kreeg van haar rijke pappie.

Eind seizoen 2 was ze bezig een groot feest te organiseren, op exact dezelfde dag als het feest van Tessel. Ze probeerde iedereen over te halen om naar haar feest te komen in plaats van het feest van Tessel. Dat lukte haar nog aardig. Ze wist zelfs Fay ervan te overtuigen om voor haar haar jurk te ontwerpen. Ze liet een koets met paarden regelen en zelfs een bekende artiest zou komen optreden op haar feest. Het leek erop dat alles ging lukken. Dankzij Samson koos Fay op het laatste moment toch Tessels kant. Bij de opening van Annabella's feest rapten Samson en Flip het nummer 'Fout feest', om iedereen erop attent te maken dat Annabella's feest niet deugde, waarna iedereen hen achternaliep naar Tessel.
Hierna was de oorlog tussen Annabella en Fay pas echt losgebarsten. Fay en Irmak vonden het vreselijk hoe Annabella zich gedroeg en samen verzonnen ze acties om Annabella aardiger te maken. Hierna werd ze ook steeds aardiger en menselijker, al bleef ze nog steeds een beetje verwend.

Een stuk later in de serie leren de kijkers Annabella beter kennen. Ze wordt vriendinnen met Avalanche. Ze hebben veel aan elkaar, maar uiteraard botst het ook nog wel vaak. Avalanche vindt een gezellig en goed gezin erg belangrijk, terwijl het Annabella meer gaat om de luxe en het geld van haar vader. De kijkers komen erachter dat Annabella veel alleen thuis is. Avalanche vindt dit raar en spreekt met Annabella af om voor een paar dagen van huis en dus ook van gezin te ruilen. In die dagen probeert Avalanche de moeder van Annabella erop attent te maken dat gezelligheid en warmte in een gezin erg belangrijk is. Op dat moment vertelt Dione aan Avalanche dat de opa van Annabella dementeert en dat daar veel tijd in zit. Dan wordt het Avalanche ook duidelijk hoe de vork in de steel zit. Toch doet de moeder van Annabella hierna haar best om meer tijd te steken in haar dochter.

Tijdens de film SpangaS op Survival komt Annabella dicht bij Luxor. Wanneer ze in een grot zitten te schuilen voor het noodweer, zoenen ze. Annabella schaamt zich kapot, niemand mag het weten van haar. Maar haar liefde voor Luxor blijft altijd bestaan. Ze wil het lange tijd niet toegeven tot Luxor haar voor het blok zet: het is nu of nooit. Dan krijgen ze een relatie.

In seizoen 4 slaagt Annabella voor haar eindexamen en verlaat ze het Spangalis.

V